Stefan P. Wesołowski (1909-1987) – żołnierz Marynarki Wojennej II RP
 Stefan Wesołowski (1908-2009) – polski lekarz, chirurg-urolog
 Stefan Wesołowski (ur. 1985) – polski kompozytor i instrumentalista